Odo peut désigner :

Personnalités 
 Jeanne Odo () : une esclave noire, figure de la lutte contre l'esclavage ;
 Odo Ier (vers 930-993) : margrave de la Marche de l’Est saxonne ;
 Odo II (mort vers 1032) : margrave de la Marche de l’Est saxonne.

Divers 
 Odo : un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Miturgidae ;
 Odo : un personnage fictif de l'univers de Star Trek.

Homonymie de patronyme